Slavkov u Brna, een plaats in Tsjechië, beter bekend onder de Duitse naam Austerlitz, vooral van belang vanwege de Slag bij Austerlitz.
 Austerlitz, een plaats in Nederland, nabij de Pyramide van Austerlitz. De plaats en de Pyramide danken hun naam aan de hierboven genoemde veldslag.
 Gare d'Austerlitz, een Parijs station, genoemd naar de plaats in Tsjechië ter herinnering aan de veldslag
 Austerlitz (New York), een plaats in de VS
 Austerlitz (computerspel), een computerspel van het genre strategiespel
 Austerlitz (1960), een Franse historische film van Abel Gance